«Без вины виноватые»:
 Без вины виноватые (фильм, 1916)
 Без вины виноватые (фильм, 1945)
 Без вины виноватые (фильм, 2008)